Ligan kan syfta på:

Ligan – säsongen 2006/2007, ett namn på Svenska basketligan
Ligan (film) – en amerikansk film från 1951, originaltitel The Enforcer
LIGAN (grupp) – svensk musikgrupp med låtar som MOKRE SISE och DOGGYSTYLE

Se även
Katolska ligan – flera betydelser
Liga – flera betydelser